The Plutonium Cathedral — дебютный альбом шведской синти-поп-группы Vacuum, выпущенный в 1997 году. Содержит самую известную песню группы «I Breathe», которая была выпущена первым синглом. Состав группы на этом альбоме: Маттиас Линдблум (солист), Марина Шипченко (клавишные и бэк-вокал) и Александр Бард (клавишные).

Концепция 
Как и два последующих альбома группы, The Plutonium Cathedral отходит от традиционной для поп-музыки темы любви и содержит в себе композиции на тему мифологии, религии, политики и науки (в основном астрономии). Маттиас Линдблум, как и на двух следующих альбомах группы, исполняет песни в твёрдой лирической манере, часто переходя на оперный вокал.

Список композиций 
Тексты всех песен написаны Александром Бардом, аранжировки — Андерсом Вольбеком.

Ссылки 
 Музыкальная правда. Василий Козлов — «Армия любовников» превратилась в «Вакуум»

Plutonium Cathedral, The
Vacuum
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Stockholm Records